Црес:

 Црес — остров в Адриатическом море, в северной части Хорватии.
 Црес — город в Хорватии, крупнейший город одноимённого острова.